Fort Defiance kann einer der folgenden Orte in Kanada oder den USA sein:
 Fort Defiance (British Columbia)
Fort Defiance (Arizona)
Fort Morris, Georgia, während des Krieges von 1812 auch bekannt als Fort Defiance
Fort Defiance (Illinois), ein Militärposten während des Bürgerkriegs befehligt durch  General Ulysses S. Grant, dort jetzt Fort Defiance State Park (Illinois) nahe Cairo (Illinois)
Fort Defiance State Park (Iowa) nahe Estherville (Iowa)
Ein Fort in Massachusetts
Fort Defiance (North Carolina)
Fort Defiance (Ohio), heute Teil von Defiance (Ohio)
Fort Defiance (Vermont)
Fort Defiance (Virginia), Ort im Augusta County (Virginia)
Ein Fort in Wisconsin während des Black Hawk War